Il doppio maschile del Lipton Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–1, 6–3 Ellis Ferreira e Patrick Galbraith.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
n/a
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Byron Black /  Grant Connell (semifinali)
 Rick Leach /  Scott Melville (terzo turno)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (quarti di finale)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (secondo turno)
 Menno Oosting /  Cyril Suk (terzo turno)

 Patrick McEnroe /  Sandon Stolle (quarti di finale) 
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (finale) 
 Todd Martin /  Jonathan Stark (secondo turno) 
 Jonas Björkman /  Stefan Edberg (terzo turno) 
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (terzo turno) 
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (terzo turno) 
 Brian MacPhie /  Mark Philippoussis (secondo turno) 
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Lipton Championships 1996
ATP Tour 1996